

Анастазев — село в гміні Паженчев Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Анастазев — село в гміні Забродзе Вишковського повіту Мазовецького воєводства